Трош (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Вижуа. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19270.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 55 км южнее Лиможа, в 29 км к северо-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 526 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 308 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 233 были экономически активными, 75 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 233 активных работали 217 человек (116 мужчин и 101 женщина), безработных было 16 (6 мужчин и 10 женщин). Среди 75 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез